Friedrich von Sachsen-Weimar ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Sachsen-Weimar (1596–1622) (der Hoffende), Herzog von Sachsen-Weimar
 Friedrich von Sachsen-Weimar (1640–1656) (der Friedenreiche)
 Friedrich Wilhelm I. (Sachsen-Weimar) (1562–1602), Herzog von Sachsen-Weimar
 Friedrich Wilhelm von Sachsen-Weimar (1603–1619)
 Friedrich Ferdinand Constantin von Sachsen-Weimar-Eisenach (1758–1793), Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach und kursächsischer Generalmajor

Siehe auch:
 Johann Friedrich von Sachsen-Weimar (der Entzündete; 1600–1628), Herzog von Sachsen-Weimar
 Karl Friedrich (Sachsen-Weimar-Eisenach) (1783–1853), Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach